De lijst van grote Zweedse steden biedt een overzicht van de ontwikkeling van de inwonertallen van de grootste plaatsen in Zweden. Officieel zijn er geen steden in Zweden. Toen op 1 januari 1971 een gemeentehervorming doorgevoerd werd, verloren 133 steden hun stadsrecht en kregen de status gemeente.

Metropoolregio's naar inwonertal 
De grootste metropoolregio's in Zweden zijn volgens het Zweeds Statistisch Bureau (stand 31 december 2005):

 Stockholm: 1.889.945 inwoners
 Göteborg: 879.298 inwoners
 Malmö: 604.382 inwoners

Daarmee woont 37 procent van de bevolking van het land in deze drie regio's.

Stedelijke nederzettingen naar inwonertal 
Zweden is ingedeeld in 21 provincies (Zweeds: län), die zijn opgedeeld in 291 gemeentes (Zweeds: kommun). Deze bestaan meestal weer uit meerdere plaatsen. De volgende tabel bevat alle stedelijke nederzettingen met meer dan 20.000 inwoners, waarbij de inwonertallen zijn gebaseerd op schattingen van het Zweeds Statistisch Bureau voor 1990, 1995, 2000, 2005 en 2010 (telkens 31 december). Verder worden de provincies vermeld waartoe de plaatsen behoren. De inwonertallen hebben betrekking op de plaatsen, oftewel het stadsgebied en dus niet op de gemeentes.

(S = Schatting)

Referenties

Externe links 
 Zweeds Statistisch Bureau
 City Population - plaatsen in Zweden
 City Population - gemeentes in Zweden

 
Zweden
Grote